В настоящее время в Швеции нет юридического деления населённых пунктов на городские и сельские. Тем не менее понятие «город» (, множ. städer) существует и имеет как минимум три разных значения:
 историческое как название населённого пункта,
 историческое как название коммуны,
 статистическое.

В данной статье рассматриваются города с исторической точки зрения. См. также полный список всех городов Швеции, упорядоченный по алфавиту.

Краткая история 

В течение Средних веков в Швеции населённые пункты становились городами после получения специальной хартии от короля, присваивавшей городские права. Впоследствии некоторые города по тем или иным причинам утрачивали статус города. В 1862 году в Швеции была проведена реформа административного деления, по результатам которой вся страна была разделена на коммуны (муниципалитеты). Коммуны чётко делились на три категории: городские, посады (рыночные города, чёпинги; ) и сельские. Первые и вторые имели особый статус, унаследованный ещё со Средних веков и определённый в законе. Их границы практически полностью совпадали с территорией городской застройки. Городских коммун было тогда 83, ещё 8 являлись посадами, остальные 2403 коммуны были сельскими.

С 1965 года при статистических расчётах полностью отказались от учёта административных границ при подсчёте населения. Фактически необходимость в разделении коммун на сельские и городские отпала и в 1971 году был принят новый муниципальный закон, отменивший это разделение и таким образом понятие «города» исчезло из официального узуса.

К этому моменту в Швеции из 848 коммун 132 имели формальный статус города («городские коммуны»). С 1 января 1971 года в стране осталось 464 коммуны и все они были одного статуса, без разделения на городские и сельские.

Тем не менее в качестве неофициального наименования понятие «город» сохранилось за большинством исторических городов, хотя границы их теперь определяют по статистическим критериям, а не по былым границам городских коммун. Большинство таких «городских» поселений являются ныне центрами коммун, хотя с одной стороны существуют коммуны с двумя городами (например Эскильстуна и Турсхелла в коммуне Эскильстуна), а с другой в некоторых коммунах центр коммуны исторически не обладал статусом города.

Следующие города не являются ныне центрами коммун:

 Гренна (коммуна Йёнчёпинг)
 Мариефред (коммуна Стренгнес)
 Марстранд (коммуна Кунгэльв)
 Сигтуна (коммуна Сигтуна)
 Сканёр-мед-Фальстербу (коммуна Веллинге)
 Шеннинге (коммуна Мьёльбю)
 Турсхелла (коммуна Эскильстуна)
 Эрегрунд (коммуна Эстхаммар)

Некоторые из бывших городов с тех пор слились в единое целое и с точки зрения статистики считаются как одно поселение. Таковы, например:

 Хускварна (входит в городскую черту Йёнчёпинга)
 Мёльндаль (входит в городскую черту Гётеборга)
 Юрсхольм, Накка, Сульна, Сундбюберг (все ныне входят в городскую черту Стокгольма)
 Лидингё (также входит в городскую черту Стокгольма, хотя отделен от него проливом)

«Город» как название всей коммуны 
13 (из 290) коммун (а не просто поселений) пытаются сохранить за собой название «город» и используют его во всех случаях, кроме официального узуса, где все коммуны равны и нет деления на городские и сельские. Это относится прежде всего к крупным городским центрам, типа Стокгольма, Гётеборга или Мальмё. Но сюда же относятся и некоторые коммуны со значительной долей сельских земель, что вызывает некоторую путаницу, так как в разговорной речи слово «город» относится прежде всего к поселениям с городской застройкой.

Такими коммунами являются: Бурос, Гётеборг, Хапаранда, Хельсингборг, Лидингё, Мальмё, Мёльндаль, Сольна, Стокгольм, Сундбюберг, Тролльхеттан, Ваксхольм и Вестерос.

Список городов Швеции, исторически имевших статус города 
Ниже приводится список всех городов Швеции, когда-либо имевших статус города. Они упорядочены по году получения статуса города или (реже) по году основания города (список по алфавиту см. в статье Сводный список городов Швеции). Для многих средневековых городов год точно не известен и указан приблизительно.

Условные обозначения и примечания

 1) Исторически утратили статус города до 1862 года, когда было принято новое деление на городские и сельские коммуны.
 2) Сканёр и Фальстербу с 1754 года объединены в один город Сканёр-мед-Фальстербу.
 3) Не образует статистически отдельного населённого пункта (tätort), а входит в качестве пригорода в соседний город.
 4) Эрегрунд был включен в состав города Эстхаммар в 1967 году, и т. о. стал единственной городской коммуной, упразднённой ещё до 1971 года.
 5) Ныне деревня.
 6) На месте города существует деревня Люккебю, которая сейчас входит в состав города Карлскруна.
 7) Потом стала деревней, которая в XX в. была включена в черту города Кристианстад.

См. также 
 Типы населённых пунктов в Швеции — обзорная статья
 Города Швеции
 Сводный список городов Швеции — список по алфавиту

Ссылки 
 Достаточно подробная карта Швеции на русском языке

Город
Списки городов Швеции
Город